Серде́чник — может означать:

Ботаника 
 Сердечник () — род травянистых растений семейства Капустные.
 Сердечник — народное название растения шлемник обыкновенный.
 Сердечник — народное название растения Любисток.
 Сердечник — народное название растения Белозор болотный.

Техника 
 Сердечник (в строительстве) — несущая вертикальная конструкция в каменной кладке, воспринимающая на себя внешние усилия.
 Сердечник (в электротехнике) — стержень, являющийся внутренней частью чего-либо, на который навивается, надевается что-либо (например, сердечник троса или электромагнита, либо каркас трансформатора или катушки, магнитопровод).
 Сердечник — основная часть пули/бронебойного боеприпаса.

См. также 

 Сердечник — разговорное именование человека, страдающего болезнью сердца.
 Сердечник — разговорное именование врача, специализирующегося на болезнях сердца.

Примечания